Mistrzostwa Węgier w piłce nożnej (węg. Magyar labdarúgó-bajnokság) – rozgrywki piłkarskie, prowadzone cyklicznie – corocznie lub co sezonowo (na przełomie dwóch lat kalendarzowych) – mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej drużyny na Węgrzech.

Historia 
Mistrzostwa Węgier w piłce nożnej rozgrywane są od 1896 roku. Obecnie rozgrywki odbywają się w wielopoziomowych ligach: Nemzeti Bajnokság I, Nemzeti Bajnokság II, Nemzeti Bajnokság III, Megye I oraz niższych klasach.

W 1875 roku w Budapeszcie powstał pierwszy węgierski klub piłkarski Magyar AC, potem następne. Po założeniu węgierskiej federacji piłkarskiej – MLSZ w styczniu 1901 roku, rozpoczął się proces zorganizowania pierwszych ligowych Mistrzostw Węgier w sezonie 1901. Wtedy organizowane ligowe rozgrywki o nazwie Nemzeti Bajnokság I co tłumaczy się jako Narodowe Mistrzostwo.

W 1926 roku liga staje się zawodowa i nazywała się Professzionális Labdarúgó-alszövetség.

Rozgrywki Nemzeti Bajnokság I w obecnym formacie zainaugurowano w sezonie 1935/36. Od sezonu 1996/97 liga często dodawała w tytule nazwę sponsora.

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii Mistrzostw Węgier na podium oficjalnie stawały w sumie 34 drużyny. Liderem klasyfikacji jest Ferencvárosi Budapeszt, który zdobył 32 tytuły mistrzowskie.

Stan po sezonie 2021/22.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: stan po sezonie 2021/22.

Uczestnicy 
Są 108 zespołów, które wzięły udział w 117 ligowych Mistrzostwach Węgier, które były prowadzone od 1901 aż do sezonu 2017/18 łącznie. Żaden z zespołów nie był zawsze obecny w każdej edycji.

Pogrubione zespoły biorące udział w sezonie 2017/18.
 114 razy: Ferencvárosi TC
 112 razy: Újpest FC
 107 razy: MTK Budapest FC
 103 razy: Budapest Honvéd FC
 87 razy: Vasas SC
 70 razy: Győri ETO FC
 62 razy: Szombathelyi Haladás
 53 razy: Diósgyőri VTK
 51 razy: Csepel SC, Pécsi Mecsek FC
 50 razy: Videoton FC
 45 razy: Debreceni VSC
 44 razy: FC Tatabánya
 38 razy: Salgótarjáni BTC
 36 razy: Zalaegerszegi TE FC
 28 razy: 33 FC
 27 razy: Békéscsaba Előre
 25 razy: III. Kerületi TVE
 24 razy: Szeged SC, Törekvés SE
 22 razy: Dorogi FC, Szegedi Petőfi
 21 razy: Nemzeti SC
 20 razy: BFC Siófok, Budapesti TC, Dunaferr SE
 17 razy: Magyar AC
 15 razy: Kaposvári Rákóczi FC
 14 razy: Gamma FC, Nyíregyháza Spartacus FC, Vác FC
 13 razy: Bocskai FC, Budapesti AK, Paksi FC, Terézvárosi TC
 12 razy: Komlói Bányász SK
 10 razy: Budapesti VSC, Elektromos SE, Rákospalotai EAC, Szolnoki MÁV FC, Vörös Lobogó SorTex
 8 razy: FC Sopron, Lombard Pápa Termál FC
 7 razy: Attila FC, Budapesti Postás SE, Kecskeméti TE
 6 razy: Egri FC, Phöbus FC, Somogy FC
 5 razy: Magyar Úszó Egyesület, Műegyetemi AFC, Puskás Akadémia FC, Sabaria FC, Veszprém FC, VAC, VM Egyetértés SK1
 4 razy: BKV Előre SC, Budapesti MÁVAG, Nagykanizsai Olajbányász SE, Ózdi Kohász SE, Stadler FC, Szentlőrinci AC
 3 razy: Erzsébeti Spartacus MTK LE, MOGÜRT, Kolozsvári AC (ob. ), Mezőkövesdi SE, Nagyváradi AC (ob. ), Pécsi VSK, Székesfehérvári MÁV Előre SC, Taxisok, Tipográfia TE, Újvidéki AC (ob. ), Vasas Izzó MTE, Zuglói AC
 2 razy: VII. Kerületi SC, Budapesti EAC, Budapesti SC, Gázszer FC2, Pécs-Baranya FC, Soproni LC, Szegedi Honvéd SE, Szegedi VSE, Újpesti Törekvés SE, Zuglói SE
 1 raz: Balmazújvárosi FC, Budafoki LC, Dózsa MaDISz, Bőripari DSE, Dunaújváros PASE, Erzsébetfalvi TC, Fővárosi TK, Ganz-MÁVAG SE, Goldberger SE, Gyirmót FC, Herminamezei AC, Kassai AC (ob. ), Kistext, Kőbányai Barátság, Lampart FC, Miskolci VSC, Perecesi TK, Szeged LC, Szolnoki Légierő SK, Testvériség SE, Tiszakécske FC, Tokodi Üveggyári SC, Újpesti MTE
 0 razy: Ungvári AC3 (ob. )

Uwagi:
1 VM Egyetértés SK w sezonie 1974/75 po fuzji z MTK Budapest występował jako MTK-VM.
2 Gázszer FC sprzedał licencję na rundę wiosenną w sezonie 1999/00 dla PMFC.
3 Ungvári AC debiutował w sezonie 1944/45, po 3 meczach z 0 pkt zajmował ostatnie 16 miejsce, po czym mistrzostwa zostały przerwane z powodu działań wojennych.

Zobacz też 
 Tabela wszech czasów mistrzostw Węgier w piłce nożnej
 Nemzeti Bajnokság I
 Puchar Węgier

Przypisy

Bibliografia 
 Strona Nemzeti Bajnokság I 
 
 Tabele ligowe w bazie League321 
 Oficjalna strona MLSZ 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech